

Ґняздув — село в гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Ґняздув — село в гміні Нове Скальмежице Островського повіту Великопольського воєводства